Osoby o tym nazwisku:
 Adomas Galdikas – litewski malarz, grafik i scenograf
 Birute Galdikas – kanadyjska prymatolog
 Juozas Galdikas – litewski lekarz, nauczyciel akademicki i polityk
 Ovidijus Galdikas – litewski koszykarz